Ла Теркедад има више значења:

 Ла Теркедад (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Теркедад (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику